ZTU steht für:
 Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild

ztu steht für:
 Güilá-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung